Sabor steht für:

 Sabor, das Parlament Kroatiens
 Dalmatinski Sabor, siehe Dalmatinischer Landtag
 Sabor, deutscher Name der Gemeinde Záboří u Českých Budějovic, Tschechien
 Sabor (Fluss), Fluss in Portugal
 Linha do Sabor, Eisenbahnstrecke in Portugal
Sabor IV, ferngesteuerter Roboter aus dem Jahre 1939

Sabor ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Sabor (1841–1907), deutscher Reichstagsabgeordneter
 Steve Sabor (* 1965), deutscher Dichter und Kulturwissenschaftler

Siehe auch:

 Saabor
 Saborsch